11665 Діріхле (11665 Dirichlet) — астероїд головного поясу.
 Йоганн Петер Густав Лежен-Діріхле (нім. Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet; 13 лютого 1805, Дюрен, Франція, зараз Німеччина — 5 травня 1859, Геттінген, Ганновер) — німецький математик.